

Prénom ou nom de famille 
 Ehi (ou Éhi), un fils de Benjamin, petit-fils de Jacob et de Rachel, dans la Bible ;
 Ada Ehi (née en 1987), chanteuse de musique chrétienne contemporaine évangélique nigériane.

Toponyme 
Le mot ehi désigne au Tibesti un pic ou promontoire rocheux :

 Ehi Mousgou, volcan du Tchad situé dans le massif du Tibesti ;
 Ehi Sunni, volcan du Tchad situé dans le massif du Tibesti ;
 Ehi Timi, volcan du Tchad, dans le massif du Tarso Toussidé ;
 Ehi Yéy, volcan du Tchad situé dans la partie centrale du massif du Tibesti.

Autre 
 EHI (Event Horizon Imager), version spatiale de l'Event Horizon Telescope (EHT).

Notes et références